

Patronyme japonais 

 Aika Miura (1975-), actrice du cinéma pornographique ;
 Asami Miura (1987-), présentatrice de télévision ;
 Atsuhiro Miura (1974-), footballeur international ;
 Ayako Miura (1922-1999), romancière ;
 Baien Miura (1723-1789), philosophe ;
 Chora Miura (1729-1780), poète ;
 Daichi Miura (1997-), chanteur, membre du groupe de J-pop mixte Folder ;
 Fumitake Miura (1970-), footballeur ;
 Genta Miura (1995-), footballeur international ;
 Gorō Miura (1847-1926), militaire et homme politique ;
 Haruma Miura (1990-2020), chanteur et acteur ;
 Hiroyuki Miura (1973-), joueur de hockey sur glace ;
 Hiroyuki Miura (1974 -), joueur de shōgi ;
 Kazuyoshi Miura (1967-), footballeur international ;
 Keizō Miura (1904-2006), skieur et alpiniste ;
 Kentarō Miura (1966-2021), mangaka ;
 Kiyohiro Miura (1930-), écrivain ;
 Kyoshi Miura (1961-), coureur cycliste ;
 Mitsuko Miura (1917-1969), actrice ;
 Mitsuo Miura (1902-1956), directeur de la photographie ;
 Narumi Miura (1997-), joueuse internationale de football ;
 Rieko Miura (1973-), actrice et chanteuse ;
 Ryuji Miura (2002-), athlète japonais ;
 Riku Miura (née en 2001), patineuse artistique japonaise ;
 Shion Miura (1976-), essayiste et écrivaine japonaise ;
 Takashi Miura (1984-), boxeur ;
 Tamaki Miura (1884-1946), chanteuse soprano lyrique ;
 Tetsuo Miura (1931-2010), écrivain japonais ;
 Toshiya Miura (1963-), footballeur puis entraîneur ;
 Tsutomu Miura (1911-1989), linguiste ;
 Yasutoshi Miura (1965-), footballeur ;
 Yūichirō Miura (1932-), skieur et alpiniste.

Toponymes 
 Miura, péninsule située dans la préfecture de Kanagawa, au Japon
 Miura, ville de la préfecture de Kanagawa, au Japon
 district de Miura, district de la préfecture de Kanagawa, au Japon

Astromonie 
 (7682) Miura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Miura, élevage de taureaux de combat
 Lamborghini Miura, modèle automobile de la marque italienne Lamborghini, qui fut produite de 1966 à 1973
 clan Miura, clan japonais
 pliage de Miura, technique utilisée en origami
 Miura 1, fusée-sonde espagnole, développée par la start-up PLD Space
 Miura 5, micro-lanceur spatial espagnol, développé par la start-up PLD Space
 Roberto Miura, personnage de la série de jeux Rival Schools, éditée par Capcom

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais